Mortisa ima više značenja:
 Mortisa, Belluno
 Mortisa, Vicenza